

События 
 Первое письменное упоминание города Галич (Ивано-Франковская область)
 Хаен. Встреча двух знаменитых мятежников: Лопе ибн Мусы и Умара ибн Хафсуна.

Родились 
 Аснар III (граф Комменжа).

Скончались 
 Аль-Мубаррад — один из ярких представителей басрийской школы грамматики.
 Афанасий (герцог-епископ Неаполя).
 15 октября — Евфимий Солунский, иеродиакон, аскет.
 Ибрахим аль-Харби — мухаддис, языковед, правовед ханбалитского мазхаба, ученик Ахмада ибн Ханбаля.
 15 октября — Ламберт Сполетский, сын Гвидо III и Агельтруды.
 Маштоц I Егивардеци — армянский церковный и культурный деятель IX века.
 Эд (граф Парижа) — король Западно-Франкского королевства.

См. также